

Cinéma 
Get Out est le titre de deux œuvres cinématographiques :
 Get Out (2009), court-métrage de Charlotte Boisson, Julien Fourvel, Pascal Han-Kwan, Tristan Reinarz et Fanny Roche ;
 Get Out (2017), film de Jordan Peele.

Musique 
 Get Out (1999), album solo du musicien anglais de musique électronique Peter Rehberg.

Homonymie de titre